Президентските избори в Украйна през 2019 г. се провеждат в два тура, на 31 март и 21 април. На първия тур от изборите Володимир Зеленски води с над 30 процента, втори е Петро Порошенко. Двамата отиват на балотаж на 21 април, на който Зеленски побеждава с над 73 процента.

Резултати

Източници 

2019
Украйна
2019 година в Украйна